Daniël Mackay (1878-1962), een Nederlandse burgemeester
 Daniël Mackay (1900-1969), een Nederlandse ambtenaar en (waarnemend) secretaris van de Hoge Raad van Adel